hrabstwo Albany (ang. Albany County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Albany (ang. Albany County) w USA, w stanie Wyoming